Solbjerg Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Solbjerg Sogn (Frederiksberg Kommune)
 Solbjerg Sogn (Morsø Kommune)
 Solbjerg Sogn (Kalundborg Kommune)
 Solbjerg Sogn (Rebild Kommune)
 Solbjerg Sogn (Skørping Kommune)